La nazionale di pallacanestro italiana Under 17 è una selezione giovanile della nazionale italiana, ed è rappresentata dai migliori giocatori di nazionalità italiana di età non superiore ai 17 anni. Partecipa a tutte le manifestazioni internazionali giovanili di pallacanestro per nazioni gestite dalla FIBA.

Piazzamenti

Campionati mondiali
2014 - 9°

Collegamenti esterni 
 

Under 17